

Geografia 
 Börde-Hakel – comune tedesco nel land della Sassonia-Anhalt
 Borde/Bellevaux – distretto della città svizzera di Losanna
 Châtillon-la-Borde – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France
 Circondario della Börde – uno dei circondari tedeschi nella Sassonia-Anhalt
 Hohe Börde – comune tedesco nella Sassonia-Anhalt
 Niedere Börde – comune tedesco nel land della Sassonia-Anhalt
 Samtgemeinde Börde Lamstedt – comunità amministrativa tedesca nel circondario di Cuxhaven nella Bassa Sassonia
 Wanzleben-Börde – città tedesca nella Sassonia-Anhalt

Persone 
 François Borde –  ex giocatore e allenatore francese di rugby
 Jean-Benjamin de La Borde – compositore e storico francese
 Henri LaBorde – discobolo statunitense
 Inge Borde-Klein – burattinaia e scrittrice tedesca
 Raymond Borde – critico cinematografico francese
 Sébastien Tillous-Borde – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese